Simon Martirosyan (17 de fevereiro de 1997) é um halterofilista armênio, medalhista olímpico.

Carreira 
Simon Martirosyan competiu na Rio 2016, onde conquistou a medalha de prata na categoria até 105kg.

Halterofilistas olímpicos da Armênia
Halterofilistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016
Medalhistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016
Halterofilistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020
Medalhistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020